Aceasta este o listă a localităților cu numărul de locuitori în anul 2006, din provincia Ciudad Real, a comunității autonome Castilia-La Mancha, Spania.

 

 Abenójar 1.708 

 Agudo 1.943 

 Alamillo 618 

 Albaladejo 1.569 

 Alcázar de San Juan 28.783 

 Alcoba 753 

 Alcolea de Calatrava 1.623 

 Alcubillas 672 

 Aldea del Rey 2.015 

 Alhambra 1.167 

 Almadén 6.457 

 Almadenejos 537 

 Almagro 8.502 

 Almedina 704 

 Almodóvar del Campo 6.952 

 Almuradiel 983 

 Anchuras 392 

 Arenales de San Gregorio 696 

 Arenas de San Juan 1.061 

 Argamasilla de Alba 6.812 

 Argamasilla de Calatrava 5.420 

 Arroba de los Montes 560 

 Ballesteros de Calatrava 574 

 Bolaños de Calatrava 12.071 

 Brazatortas 1.132 

 Cabezarados 381 

 Cabezarrubias del Puerto 589

 Calzada de Calatrava 4.607 

 Campo de Criptana 13.541 

 Cañada de Calatrava 106 

 Caracuel de Calatrava 174 

 Carrión de Calatrava 2.676 

 Carrizosa 1.550 

 Castellar de Santiago 2.214 

 Chillón 2.166 

 Ciudad Real 69.063 

 Corral de Calatrava 1.275 

 Los Cortijos 1.029 

 Cózar 1.350 

 Daimiel 17.721 

 Fernán Caballero 1.129 

 Fontanarejo 305 

 Fuencaliente 1.232 

 Fuenllana 290 

 Fuente el Fresno 3.481 

 Granátula de Calatrava 1.018 

 Guadalmez 946 

 Herencia 8.020 

 Hinojosas de Calatrava 679 

 Horcajo de los Montes 1.005 

 Las Labores 682 

 Llanos del Caudillo 667

 Luciana 445 

 Malagón 8.021 

 Manzanares 18.525 

 Membrilla 6.500 

 Mestanza 823 

 Miguelturra 11.737 

 Montiel 1.700 

 Moral de Calatrava 5.306 

 Navalpino 278 

 Navas de Estena 395 

 Pedro Muñoz 7.970 

 Picón 669 

 Piedrabuena 4.879 

 Poblete 1.007 

 Porzuna 3.974 

 Pozuelo de Calatrava 2.741 

 Los Pozuelos de Calatrava 520 

 Puebla de Don Rodrigo 1.287 

 Puebla del Príncipe 941 

 Puerto Lápice 1.002 

 Puertollano 50.082 

 Retuerta del Bullaque 1.084 

 El Robledo 1.103 

 Ruidera 598 

 Saceruela 694 

 San Carlos del Valle 1.208 

 San Lorenzo de Calatrava 283 

 Santa Cruz de los Cáñamos 635 

 Santa Cruz de Mudela 4.789 

 Socuéllamos 12.850 

 La Solana 15.761 

 Solana del Pino 426 

 Terrinches 1.007 

 Tomelloso 33.548 

 Torralba de Calatrava 2.952 

 Torre de Juan Abad 1.359 

 Torrenueva 3.066 

 Valdemanco del Esteras 271 

 Valdepeñas 27.634 

 Valenzuela de Calatrava 798 

 Villahermosa 2.392 

 Villamanrique 1.521 

 Villamayor de Calatrava 603 

 Villanueva de la Fuente 2.600 

 Villanueva de los Infantes 5.894 

 Villanueva de San Carlos 414 

 Villar del Pozo 115 

 Villarrubia de los Ojos 10.125 

 Villarta de San Juan 3.047 

 Viso del Marqués 2.940
</div>

Vezi și 

 Geografia Spaniei
 Listă de orașe din Spania

Ciudad Real
Provincia Ciudad Real